Prestin bezeichnet:

 Prestin, Ortsteil der Gemeinde Bülow im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 die Motorproteine  in den äußeren Haarzellen des Innenohres (von italienisch presto), siehe hierzu Corti-Organ und Cochleärer Verstärker
Prestin ist Familienname folgender Personen:

 Dieter Prestin, deutscher Fußballspieler